

Patronyme 

 Antoine de Rivarol (1753-1801), écrivain et pamphlétaire royaliste français.

Toponyme 

 Rivarol-en-Cavanais, commune italienne de la région du Piémont.

Titres 

 Rivarol, hebdomadaire français.

Autres 
 Prix Rivarol, ancien prix littéraire français.
